Flaus steht für:
 Friese (Stoff), auch Coating, dickes flauschartiges wolliges Mischgewebe
 Pekesche bei Studentenverbindungen (Rock der Festbekleidung)

Flaus ist der Familienname folgender Personen:
 John Flaus (* 1934), australischer Schauspieler
 Karl Flaus (1865–1920), deutscher Missionar